Riu Banganga (Nepal) (Riu de la Fletxa), riu que neix al sud de Nepal i entra a l'Índia on desaigua al riu Burhi Rapti.
 Riu Banganga (Rajasthan) o Utangan, riu del nord de l'Índia que neix al Rajasthan al nord de Jaipur.